Catfish Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Catfish Lake (Florida)
 Catfish Lake (Georgia)
 Catfish Lake (St. Joseph County, Indiana)
 Catfish Lake (Whitley County, Indiana)
 Catfish Lake (Humboldt County, Kalifornien)
 Catfish Lake (Monterey County, Kalifornien)
 Catfish Lake (Nevada County, Kalifornien)
 Catfish Lake (Tuolumne County, Kalifornien)
 Catfish Lake (Cameron Parish, Louisiana)
 Catfish Lake (Lafourche Parish, Louisiana)
 Catfish Lake (St. Tammany Parish, Louisiana)
 Catfish Lake (Mississippi)
 Catfish Lake (North Carolina)
 Catfish Lake (Texas)
 Catfish Lake (Washington)
 Catfish Lake (Sawyer County, Wisconsin)
 Catfish Lake (Vilas County, Wisconsin)

in Kanada:
 Catfish Lake (Ontario)